Равно Бучје је насеље у Србији у општини Бујановац у Пчињском округу. Према попису из 2002. било је 393 становника (према попису из 1991. било је 601 становника).

Демографија 
У насељу Равно Бучје живи 281 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 31,9 година (31,1 код мушкараца и 32,8 код жена). У насељу има 62 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 6,34.

Ово насеље је великим делом насељено Албанцима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бујановац
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији